Huit navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Vengeance :
 le  est un vaisseau de ligne de sixième rang portant , initialement un corsaire français lancé en 1757 et capturé en 1758 ; il finit sa carrière comme brise-lames en 1766 ;
 le  est un vaisseau de ligne de troisième rang portant  et lancé en 1774. Il devient prison flottante en 1808 et est démoli en 1816 ;
 le  est une galiote hollandaise, sans doute la Lady Augusta, achetée en 1793 et revendue en 1804 ;
 le  est un vaisseau de ligne de cinquième rang portant , pris aux Français en 1800. Les sources divergent sur sa fin de carrière, soit démolie en 1803 ou prison flottante jusqu’en 1814 ;
 le  est un vaisseau de ligne de deuxième rang portant  et lancé en 1824. Il devient bateau-école en 1861 et est vendu en 1897 ;
 le  est un cuirassé de la classe Canopus lancé en 1899 et vendu en 1921 ;
 le  est un porte-avions de la classe Colossus lancé en 1944. Il sert dans la Royal Australian Navy de 1952 à 1954 et vendu au Brésil en 1956, où il est rebaptisé NAeL Minas Gerais ;
 le  est un sous-marin de la classe Vanguard lancé en 1998.

Honneurs de bataille 
Cinq honneurs de bataille ont été décernés à des vaisseaux portant le nom de HMS Vengeance :
 bataille des Cardinaux, 1759 ;
 prise de la Martinique, 1794 ;
 bataille de Sainte-Lucie, 1796 ;
 guerre de Crimée, 1854 ;
 bataille des Dardanelles, 1915.

Références 

 Autres sources

Nom de bateau de la Royal Navy